Güce (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Güce (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Güce